Talanga kan syfta på:

 Talanga – ett släkte av fjärilar

Honduras 

 Talanga (kommun), Departamento de Francisco Morazán, 
 Talanga (ort), Departamento de Francisco Morazán,